Парламентские выборы в Вануату состоялись 2 мая 2002 года. Премьер-министром в результате создания парламентской коалиции остался представитель партии Вануаку Эдвард Натапеи.

Результаты выборов в Парламент Вануату 2 мая 2002
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Партии и блоки
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
|-
|align=left valign=top|Партия Вануаку
|valign="top"|13 509
|valign="top"|17,0
|valign="top"|14
|-
|align=left valign=top|Союз умеренных партий
|valign="top"|11 989
|valign="top"|15,1
|valign="top"|15 
|-
|align=left valign=top|Национальная объединённая партия
|valign="top"|10 773
|valign="top"|13,6
|valign="top"|8
|-
|align=left valign=top|Конфедерация зелёных
|valign="top"|3701
|valign="top"|4,7
|valign="top"|2
|-
|align=left valign=top|Народная прогрессивная партия 
|valign="top"|4028
|valign="top"|5,1
|valign="top"|1   
|-
|align=left valign=top|Меланезийская прогрессивная партия
|valign="top"|5626
|valign="top"|7,1
|valign="top"|2
|-
|align=left valign=top|Республиканская партия Вануату
|valign="top"|4897
|valign="top"|6,2
|valign="top"|3   
|-
|align=left valign=top|Меланезийский фронт
|valign="top"|1596
|valign="top"|2,0
|valign="top"|1   
|-
|align=left valign=top|Беспартийные
|valign="top"|23 126 
|valign="top"|29,6
|valign="top"|6
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего 
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|52'''
|-
|align=left colspan=4|Источник:  
|}

Выборы в Вануату
Выборы 2002 года
События 2 мая
Май 2002 года
2002 год в Вануату